Боровая — географические объекты:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Боровая — деревня в Ивановском районе Брестской области.
 Боровая — деревня в Лиозненском районе Витебской области.
 Боровая — деревня в Житковичском районе Гомельской области.
 Боровая — деревня в Минском районе Минской области.
 Боровая — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Боровая — деревня в Слуцком районе Минской области.
 Боровая — деревня в Солигорском районе Минской области.
 Боровая — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.
 Боровая — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.
 Боровая — деревня в Краснопольском районе Могилёвской области.
 Боровая — деревня в Чериковском районе Могилёвской области.

Россия 
 Боровая — село в Старооскольском городском округе Белгородской области.
 Боровая — деревня в Каргапольском районе Курганской области.
 Боровая — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Боровая — деревня в Тогучинском районе Новосибирской области.
 Боровая — деревня в Кузнецком районе Пензенской области.
 Боровая — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Боровая — деревня в Алапаевском муниципальном образовании Свердловской области.
 Боровая — деревня в городском округе Верхотурский Свердловской области.
 Боровая — деревня в Ирбитском муниципальном образовании Свердловской области.
 Боровая — упразднённая деревня в Кировском районе Ленинградской области.
 Боровая — деревня в составе города Кушва Свердловской области.
 Боровая — деревня в Горноуральском городском округе Свердловской области.
 Боровая — деревня в Талицком городском округе Свердловской области.
 Боровая — деревня в Туринском городском округе Свердловской области.
 Боровая — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Боровая — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Боровая — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.
 Боровая — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Боровая — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Боровая — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

Украина 
 Боровая — посёлок в Фастовском районе Киевской области.
 Боровая — посёлок в Изюмском районе Харьковской области.
 Боровая — село в Чугуевском районе Харьковской области.

Реки

Европа 
 Боровая (приток Блудной) — в Архангельской области.
 Боровая (приток Юлы) — в Архангельской области, приток Юлы.
 Боровая (приток Омы) — в Ненецком автономном округе, длиной 268 км (Реки бассейна Баренцева моря от мыса Канин Нос до границы бассейна р. Печора).
 Боровая (приток Большого Верблюда) (Бирюса).
 Боровая (приток Верхней Ерги) ((Малая) Северная Двина от начала реки до впадения р. Вычегда без рр. Юг и Сухона (от истока до Кубенского г/у)).
 Боровая (приток Коржи) (бассейн Северной Двины).
 Боровая (приток Лойги) (Вага (приток Северной Двины)).
 Боровая (приток Большой Уфтюги) (Вага (приток Северной Двины)).
 Боровая (приток Шуды) — в Нижегородской области, левый приток Шуды, бассейн Волги.
 Боровая (приток Печоры) — по Республике Коми, длиной 37 км.
 Боровая (приток Карцеухи) — в Костромской области (бассейн Волги) (Ветлуга от истока до г. Ветлуга).
 Боровая (приток Кузюга) — в Кировской области (Вятка от г. Вятка до г. Котельнич).
 Боровая (приток Камы) — в Пермском крае (Кама от в/п с. Бондюг до г. Березники).
 Боровая (река, впадает в Верхнее) — река в Лоухском районе Карелии.

Украина 
 Боровая (приток Десны) — в Черниговской области, приток Десны.
 Боровая (приток Северского Донца) — в Луганской области.
 Боровая (приток Оскола) — в Боровском районе Харьковской области, левый приток Оскола.
 Боровая (приток Мжи) — в Змиёвском районе Харьковской области, левый приток Мжи.

Сибирь 
 Боровая (приток Синташты) — в Челябинской области (Тобол от истока до впадения р. Уй без р. Увелька).
 Боровая (приток Ницы) — в Свердловской области (Ница от слияния рек Реж и Нейва до устья).
 Боровая (приток Бобровки) — в Свердловской области (Ница от слияния рек Реж и Нейва до устья).
 Боровая (приток Ирбита) — в Свердловской области (Ница от слияния рек Реж и Нейва до устья).
 Боровая (приток Юрмача) — в Свердловской области, приток Юрмача (Пышма от Белоярского г/у до устья без р. Рефт от истока до Рефтинского г/у).
 Боровая (приток Юрмыча) — в Свердловской области, приток Юрмыча (Пышма от Белоярского г/у до устья без р. Рефт от истока до Рефтинского г/у).
 Боровая (приток Беляковки) — в Свердловской области, приток Беляковки (Пышма от Белоярского г/у до устья без р. Рефт от истока до Рефтинского г/у).
 Боровая (приток Течи) — приток Течи.
 Боровая (приток Комбарса) — в Томской области, бассейн Парабели.
 Боровая (приток Черемшанки) — в Томской области, бассейн Васюгана.
 Боровая (приток Большой Еголдоковой) — в Томской области, приток Большой Еголдоковой, бассейн Кети.
 Боровая (приток Поделги) — в Томской области, приток Поделги, бассейн Тыма.
 Боровая (приток Кети) — в Красноярском крае.
 Боровая (приток Маматына) — в Кемеровской области, бассейн Ини.
 Боровая (приток Лонкасъёгана) — река в ХМАО, бассейн Ваха.
 Боровая (приток Иртыша) (Иртыш от впадения р. Тобол до г. Ханты-Мансийск (выше) без р. Конда).
 Боровая (приток Жерлыка) (Енисей от впадения р. Абакан до Красноярского г/у).
 Боровая (приток Хурингды) (№ 5533) (Енисей от впадения р. Подкаменная Тунгуска до впадения р. Нижняя Тунгуска).
 Боровая (приток Камчатки) — приток Камчатки.
 Боровая (приток Красногорки) (Водные объекты о-ва Сахалин без бассейна р. Сусуя).

Горы 
 Боровая — гора в городе Валбжих, Польша.

Другие топонимы 
 Боровая — платформа Витебской линии Октябрьской железной дороги в Санкт-Петербурге
 Боровая — строящаяся станция Петербургского метрополитена
 Боровая — аэродром под Минском. (См. Авиакатастрофа MD-500 под Минском).
 Боровая — законсервированная железнодорожная станция в пос. Боровой Калевальского района Республики Карелия.

Персоналии 
 Боровая, Татьяна Геннадьевна (род. 1950) — советский и российский эмбриолог, член-корреспондент РАМН (2002), член-корреспондент РАН (2014).

См. также 
 Боровая Буда
 Боровая Глинка
 Боровая дичь
 Боровая Ингала
 Боровая Пустошь
 
 Боровая Шохра